Büssow ist der Name folgender Orte:
 Büssow (Penkun), Ortsteil der Stadt Penkun in Mecklenburg-Vorpommern 
 Büssow, ehemals im Landkreis Friedeberg Nm., Dorf in der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe: Buszów (Strzelce Krajeński)
 Büssow, ehemals im Landkreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Byszewo (Siemyśl)
 Büssow, ehemals im Landkreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Byszewo (Łobez)
 Büssow, ehemals im Landkreis Schlawe, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Boryszewo

Büssow ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Büssow (1903–1974), deutscher Psychiater
 Johann Büssow (* 1973), deutscher Islamwissenschaftler
 Jürgen Büssow (* 1946), deutscher Politiker (SPD) und ehemaliger Regierungspräsident

Siehe auch:
 Alt Tellin #Ortsteile (Siedenbüssow, Hohenbüssow)
 Bussow